Emil Zimmermann peut faire référence à :

 Emil Zimmermann (1858-1898), peintre allemand
 Emil Zimmermann (1864-1953), médecin allemand
 Emil Zimmermann (1876-1952), Generalleutnant allemand
  (1884-1951), homme politique et juriste allemand
  (1885-1966), homme politique allemand (SPD, USPD, SED)
 Emil Zimmermann, céiste allemand
 Emil Zimmermann, cycliste, troisième en course en ligne en 1968 aux Championnats de Suisse de cyclisme sur route

Références

Voir aussi 
 Emil Zimmermann dans l'article en allemand 9,5/10,1-Meter-Klasse der DGzRS